13-й Чемпионат мира по волейболу среди девушек проходил с 26 июля по 4 августа 2013 года в Накхонратчасиме (Таиланд) с участием 20 сборных команд, составленных из игроков не старше 18 лет. Чемпионский титул в 4-й раз в своей истории выиграла юниорская сборная Китая.

Команды-участницы 
 Таиланд — команда страны-организатора;
 Польша, Италия, Турция, Сербия, Греция, Словения — по итогам чемпионата Европы среди девушек 2013;
 Япония, Китай, Тайвань — по итогам чемпионата Азии среди девушек 2012;
 США, Доминиканская Республика, Мексика — по итогам чемпионата Северной, Центральной Америки и Карибского бассейна (NORCECA) среди девушек 2012;
 Перу, Бразилия, Аргентина — по итогам чемпионата Южной Америки среди девушек 2012;
 Египет, Тунис, Алжир — по итогам чемпионата Африки среди девушек 2013;
 Пуэрто-Рико — по итогам Панамериканского Кубка среди девушек 2013.

Квалификация 
Всего для участия в чемпионате мира квалифицировались 20 команд. Кроме сборной Таиланда, представлявшей страну-хозяйку чемпионата, 19 команд преодолели отбор по итогам 6 турниров — пяти континентальных чемпионатов и Панамериканского Кубка.

Система розыгрыша 
Соревнования состояли из предварительного этапа и плей-офф. На предварительной стадии 20 команд-участниц были разбиты на 4 группы, в которых играли в один круг. 16 команд (по 4 лучшие из каждой группы) вышли 1/8-финала плей-офф и далее по системе с выбыванием определили призёров первенства. Проигравшие в 1/8 подобным образом разыграли итоговые 9—16-е места, проигравшие в четвертьфинале — итоговые 5—8-е места. 

Худшие команды групп предварительного этапа в однокруговом турнире разыграли итоговые 17—20-е места.

Игровые арены 
  Накхонратчасима.
 В спортивном зале «Корат Чатчай» (Korat Chatchai Hall) прошли матчи групп А и С предварительного этапа, 4 матча 1/8-финала плей-офф, поединки плей-офф за 1-8 места и 3 матча классификационного раунда за 17-20 места. Вместимость 5000 зрителей.
 В спортивном зале «Липтапанлоп» (Liptapanlop Hall) прошли матчи групп B и D предварительного этапа, 4 матча 1/8-финала плей-офф, поединки плей-офф за 9-16 места и 3 матча классификационного раунда за 17-20 места. Вместимость 2000 зрителей.

Предварительный этап

Группа A 

26 июля
 Таиланд — Египет 3:1 (25:23, 25:21, 22:25, 25:19); Сербия — Тунис 3:0 (25:15, 25:21, 25:7).

27 июля
 Пуэрто-Рико — Тунис 3:1 (24:26, 25:22, 25:17, 25:21); Сербия — Египет 3:0 (25:14, 25:14, 25:20).

28 июля
 Пуэрто-Рико — Египет 3:0 (25:16, 25:20, 25:21); Сербия — Таиланд 3:0 (25:17, 25:22, 25:12).

29 июля
 Египет — Тунис 3:0 (25:18, 26:24, 25:12); Таиланд — Пуэрто-Рико 3:1 (25:21, 28:30, 25:21, 25:23).

30 июля
 Сербия — Пуэрто-Рико 3:0 (25:13, 25:16, 25:23); Таиланд — Тунис 3:0 (25:22, 25:20, 25:12).

Группа В 

26 июля
 Польша — Греция 3:2 (20:25, 26:28, 25:20, 28:26, 15:10); Япония — Китай 3:2 (27:25, 18:25, 24:26, 25:20, 17:15).

27 июля
 Аргентина — Япония 3:0 (25:23, 34:32, 25:21); Польша — Китай 3:1 (25:21, 25:21, 21:25, 26:24).

28 июля
 Китай — Греция 3:1 (25:7, 25:16, 19:25, 25:10); Польша — Аргентина 3:2 (25:23, 23:25, 24:26, 25:14, 15:12).

29 июля
 Япония — Польша 3:0 (25:15, 25:19, 25:16); Греция — Аргентина 3:0 (25:15, 27:25, 25:19).

30 июля
 Япония — Греция 3:1 (22:25, 25:15, 25:16, 25:21); Китай — Аргентина 3:0 (25:21, 25:13, 25:18).

Группа С 

26 июля
 Словения — Алжир 3:0 (25:6, 25:19, 25:20); Бразилия — Доминиканская Республика 3:1 (15:25, 33:31, 25:8, 32:30).

27 июля
 Бразилия — Алжир 3:0 (25:8, 25:15, 25:11); Словения — США 3:1 (25:23, 25:15, 18:25, 25:22).

28 июля
 США — Бразилия 3:0 (25:17, 25:15, 25:21); Доминиканская Республика — Алжир 3:0 (25:10, 25:14, 25:10).

29 июля
 США — Доминиканская Республика 3:0 (25:21, 25:15, 25:22); Бразилия — Словения 3:1 (15:25, 25:19, 25:11, 25:15).

30 июля
 Доминиканская Республика — Словения 3:1 (22:25, 25:20, 25:19, 25:23); США — Алжир 3:0 (25:12, 25:18, 25:7).

Группа D 

26 июля
 Перу — Мексика 3:0 (25:18, 25:18, 25:13); Турция — Италия 3:1 (19:25, 25:19, 25:17, 25:23).

27 июля
 Перу — Италия 3:2 (26:28, 19:25, 25:20, 25:22, 15:13); Турция — Тайвань 3:0 (25:17, 25:16, 25:23).

28 июля
 Перу — Тайвань 3:2 (23:25, 25:19, 25:27, 25:20, 15:9); Италия — Мексика 3:0 (25:15, 25:12, 25:17).

29 июля
 Турция — Перу 3:1 (25:22, 23:25, 25:17, 25:19); Тайвань — Мексика 3:0 (25:12, 25:19, 25:14).

30 июля
 Италия — Тайвань 3:0 (25:14, 25:10, 25:11); Мексика — Турция 3:0 (25:20, 25:22, 25:21).

Классификационный раунд за 17—20 места 

1 августа
 Мексика — Тунис 3:0 (25:23, 25:21, 25:15); Аргентина — Алжир 3:0 (25:9, 25:10, 25:9).

2 августа
 Мексика — Алжир 3:0 (25:6, 25:18, 25:19); Аргентина — Тунис 3:0 (25:14, 25:18, 25:5).

3 августа
 Аргентина — Мексика 3:1 (27:25, 23:25, 25:17, 25:16); Тунис — Алжир 3:1 (20:25, 25:16, 25:22, 25:15).

Плей-офф

1/8-финала 
1 августа
 Япония — Египет 3:0 (25:11, 25:7, 25:16).
 Бразилия — Италия 3:2 (18:25, 25:14, 25:23, 22:25, 15:7).
 Польша — Пуэрто-Рико 3:1 (25:21, 26:24, 22:25, 27:25).
 США — Тайвань 3:0 (25:19, 25:11, 25:17).
 Доминиканская Республика — Турция 3:1 (16:25, 30:28, 25:18, 25:17).
 Китай — Таиланд 3:0 (25:18, 25:5, 25:19).
 Перу — Словения 3:0 (25:19, 25:14, 25:21).
 Сербия — Греция 3:1 (25:22, 25:19, 20:25, 25:16).

Четвертьфинал за 9—16-е места 
2 августа
 Италия — Египет 3:0 (25:23, 25:18, 25:19).
 Тайвань — Пуэрто-Рико 3:2 (25:20, 28:26, 21:25, 18:25, 15:8).
 Турция — Таиланд 3:0 (25:21, 25:15, 25:10).
 Греция — Словения 3:1 (25:19, 24:26, 25:19, 25:18).

Четвертьфинал за 1—8-е места 
2 августа
 Бразилия — Япония 3:0 (25:23, 25:22, 25:22).
 США — Польша 3:0 (25:22, 25:20, 26:24).
 Китай — Доминиканская Республика 3:2 (22:25, 20:25, 25:11, 25:22, 15:6).
 Перу — Сербия 3:2 (16:25, 25:22, 25:19, 21:25, 15:8).

Полуфинал за 13—16-е места 
3 августа
 Пуэрто-Рико — Египет 3:1 (22:25, 26:24, 25:12, 25:22).
 Словения — Таиланд 3:2 (25:22, 25:21, 22:25, 20:25, 15:6).

Полуфинал за 9—12-е места 
3 августа
 Италия — Тайвань 3:0 (25:23, 25:17, 25:12).
 Турция — Греция 3:1 (17:25, 25:12, 25:21, 25:23).

Полуфинал за 5—8-е места 
3 августа
 Япония — Польша 3:0 (30:28, 25:23, 26:24).
 Сербия — Доминиканская Республика 3:2 (25:20, 20:25, 25:12, 23:25, 18:16).

Полуфинал за 1—4-е места 
3 августа
 США — Бразилия 3:2 (16:25, 25:14, 20:25, 25:17, 15:12).
 Китай — Перу 3:2 (17:25, 22:25, 25:20, 25:19, 23:21).

Матч за 15-е место 
4 августа
 Египет — Таиланд 3:2 (20:25, 25:21, 25:20, 18:25, 15:8).

Матч за 13-е место 
4 августа
 Словения — Пуэрто-Рико 3:1 (25:17, 27:25, 24:26, 26:24).

Матч за 11-е место 
4 августа
 Тайвань — Греция 3:1 (25:23, 25:18, 14:25, 25:22).

Матч за 9-е место 
4 августа
 Турция — Италия 3:2 (25:22, 25:21, 20:25, 18:25, 15:12).

Матч за 7-е место 
4 августа
 Польша — Доминиканская Республика 3:1 (25:11, 19:25, 25:16, 25:14).

Матч за 5-е место 
4 августа
 Япония — Сербия 3:2 (14:25, 23:25, 25:20, 25:15, 15:13).

Матч за 3-е место 
4 августа
 Бразилия — Перу 3:0 (25:19, 25:23, 25:12).

Финал 
4 августа
 Китай — США 3:0 (25:16, 25:21, 25:23). Отчёт

Итоги

Положение команд

Призёры 
  Китай: Ван Юньлюй, Линь Линь, Дуй Цинцин, Ван Юаньюань, Юань Синьюэ, Хюй Минъюань, Цзюй Ваньжун, Сунь Хайпин, Гун Сянъюй, Сун Синьюй, Хуан Цзяи, Лю Мэнъяо. Главный тренер — Дун Жуйцзюнь.

  США: Джордин Поултер, Одриана Фицморрис, Хэйли Ходсон, Симон Ли, Молли Соэр, Кензи Мэлони, Тиата Скамбрэй, Молли Хэггерти, Микаэла Фуке, Тэйлор Ташима, Дэниэль Куттино, Алекса Смит. Главный тренер — Джеймс Стоун. 

  Бразилия: Друссила Коста, Лана Консейсан, Аманда Брок, Мариана Диас, Лайза Феррейра, Габриэла Кандидо да Силва, Габриэла Силва, Каролин Тормена, Лоренн Жералдо Тейшейра, Таис Оливейра, Лайс Васкис, Марина Санчис. Главный тренер — Маурисио Томас.

Индивидуальные призы 

 MVP
  Юань Синьюэ
 Лучшая связующая
  Джордин Поултер
 Лучшие центральные блокирующие 
  Юань Синьюэ
  Одриана Фицморрис

 Лучшая диагональная 
  Анхела Лейва
 Лучшие доигровщицы 
  Брайелин Мартинес
  Ван Юньлюй 
 Лучшая либеро
  Минори Вада

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Архив волейбольных результатов

2013
2013 год в волейболе
Чемпионаты мира в Таиланде